Dans l'univers de fiction Stargate, les Jaffas et les Goa'ulds désignent la Terre sous le terme Tau'ri, et par métonymie, les humains qui l'habitent. C'est ce terme que retiennent aussi les peuples d'humains extraterrestres qui connaissent ou ont connu le joug des Goa'ulds. Cependant, les peuples sous protection des Asgards la désigne par le terme de Midgard. Et les équipes SG préfèrent se présenter directement comme Terriens lors des rencontres extraterrestres. La Terre fut pendant des dizaines de millions d'années la planète mère des Anciens lorsque ceux-ci s'étaient établit dans la Voie Lactée, ils la baptisèrent Terra.

Histoire

La Terre, planète-mère des humains 
Provenant de la planète Terre, les humains sont les habitants de la plupart des planètes de notre galaxie. Il y a des milliers d'années, le seigneur suprême des Grands Maîtres Goa'ulds, Râ, a découvert la Terre et a déporté des humains dans toute la galaxie, les utilisant comme main d'œuvre pour exploiter le naqahdah. Certains ont été génétiquement modifiés afin de porter la forme larvaire du Goa'uld, donnant ainsi naissance à la caste des Jaffas. Les Goa'ulds personnifiaient les déités des civilisations antiques sur Terre, pour gagner l'adoration et l'obéissance des Terriens.

Au cours des siècles, beaucoup de planètes habitées par des humains, et par le passé sous la domination des Goa'ulds, sont devenues indépendantes, permettant le développement de civilisations humaines technologiquement avancées. Cultures égyptiennes, romaines, grecques, aztèques et bien d'autres ont graduellement commencé à prendre naissance à travers la galaxie sous leurs propres formes. Mais beaucoup de mondes souffrent toujours de l'oppression des Goa'ulds et demeurent par conséquent sous-développés.

Les Terriens sont en réalité le fruit d'une expérience menée par un peuple parmi les plus évolués de l'univers : les Anciens, issus de la civilisation des Alterans. Ce programme ayant pour but de suivre leur propre évolution, en provoquant l'apparition d'une variante de leur espèce, l'espèce humaine. Les Terriens sont ainsi à un stade de leur évolution similaire à ce qu'ont connu les puissants Alterans au cours de leur histoire.

Les Terriens ont donc le potentiel pour devenir un jour l'égal de leurs créateurs.

Le programme Porte des Étoiles 

Le Stargate Command ou SGC est une organisation secrète attachée à l'US Air Force, classée "Secret défense". Il est installé dans la base de Cheyenne Mountain, juste en dessous des locaux du NORAD, à Colorado Springs. Il est chargé de gérer les opérations du programme Porte des Étoiles (Stargate en VO), incluant l'entretien et la protection de la porte, l'envoi de missions d'exploration sur les mondes extraterrestres, et la récupération de technologies extraterrestres pour défendre la Terre contre les menaces extraterrestres. Les équipes SG ont découvert d'innombrables cultures humaines et ont aidé à libérer bon nombre d'entre elles des Goa'ulds. Ce faisant, les Terriens prennent rapidement une place importante dans le paysage galactique, créant des alliances notamment avec les Tok'ra, les Jaffas, les Asgard et les Tollans entre autres. La majorité des contacts est surtout le fait des États-Unis, qui, en détenant les deux seules portes de la planète, monopolisent les relations extraterrestre de la Terre. À la suite de l'incident qui a touché le sous-marin russe Corbeau, la Russie découvre le programme et tente de faire concurrence au SGC à l'aide de la deuxième Porte des Étoiles, mais avec moins de succès. Dans l'épisode 6x17 : Secret d'état, le Major-général George Hammond (commandant en chef du SGC), le Major Davis (envoyé du Pentagone) et le Colonel Chekov (officier de liaison russe au programme Porte des Étoiles) décident de faire part du secret aux ambassadeurs de Chine, de France et de Grande-Bretagne pour regrouper l'essentiel des moyens militaires de la Terre. Mais le sénateur Robert Kinsey influence les ambassadeurs pour qu'ils retirent le programme de la domination militaire, et placé la Porte des Étoiles du SGC sous le contrôle du NID. Cependant, à la faveur de l'intervention de Thor qui fait l'éloge du travail accompli par SG-1 sous le commandement du général Hammond, la Porte reste finalement sous le contrôle du SGC.

La mission civile Atlantis 

Lors du double épisode de SG-1 : La Cité Perdue (7x21 & 7x22), l'équipe SG-1 doit trouver la cité d'Atlantis pour vaincre Anubis et sa flotte, mais en réalité elle trouve un avant-poste des Anciens en Antarctique : Atlantis s'est envolé vers la galaxie de Pégase. La Terre monte alors une expédition de volontaires composée de civils et de militaires provenant de douze pays (majoritairement des militaires américains) pour explorer Atlantis, lors de l'épisode 1x01 - Une nouvelle ère de Stargate Atlantis. Ensuite, à partir des autres saisons le nombre de pays ne fait qu'augmenter.

De la base Icare au Destinée 

L'épisode pilote de Stargate Universe nous apprend que le SGC a installé une base secrète sur une planète, la planète Icare, avec un noyau enrichi au naquadria, pour étudier le fonctionnement du  de la Porte des Étoiles. Mais l'Alliance luxienne attaque la base et les résidents civils et militaires d'Icare doivent évacuer à travers la Porte des Étoiles, en utilisant le , vers un antique vaisseau intergalactique des Anciens en route pour les limites de l'Univers : le Destinée.

La Terre parmi les grandes puissances galactiques 
Bien que la Terre dispose de vaisseaux et de plates-formes de combat qui ont maintes fois montré leurs qualités tant que leurs faiblesses, elle ne peut rivaliser avec les Goa'ulds ou les Aschens. Malgré cela, l'étonnante ingéniosité humaine et leur capacité à s'adapter très facilement aux différents environnements a plus d'une fois dérouté les Goa'ulds, et il semble que seules les armes des Anciens aient été plus efficaces contre les Réplicateurs que leurs armes à projectiles. Mais la Terre s'est aussi fait des amis grâce à la porte des étoiles, comme les Asgards, la Tok'ra et la Rébellion Jaffa qui deviendra la Nation Jaffa. Grâce à sa détermination, la Terre est devenue au fil du temps une grande puissance dans la galaxie, en battant les Goa'ulds, les Réplicateurs et les Oris. Les Asgards pensent même que les humains de la Terre pourraient devenir la cinquième race de l'Alliance des Quatre Races.

Attitude des autres races

Alliés

Ennemis

Neutre

Arsenal de vaisseaux

Vaisseaux de conception terrienne 
 Classe X-301
 X-301, ,  (Echec)

 Classe F-302
 104 F-302 à bord des autres vaisseaux et bases (8 dans le Prométhée, 16 dans le Dédale, 16 dans lOdyssée, 16 dans le Korolev, 16 dans lApollo, 16 dans le Phœnix / George Hammond et 16 dans le Sun Tzu, mais aussi au moins 5 sur le site Alpha de la galaxie de Pégase, et une trentaine dans notre galaxie (5 sur le site Alpha, 5 sur le site Bêta, 5 sur le site Gamma, et 15 au moins sur la Terre).

 Classe BC-303
 Prométhée, ,  (Anciennement, détruit)

 Classe DSC-304
 Dédale, , 
 Odyssée, , 
 Korolev, ,  (Anciennement, détruit)
 Apollo, , 
 Phœnix / George Hammond, , 
 Sun Tzu, ,  (Anciennement, trop endommagé pour être réparé)

De conception ancienne 
 Cité d'Atlantis
 Plusieurs dizaines de Puddle Jumper
 Orion (Anciennement, détruit)
 Destinée
 Navettes du Destinée

Notes et références 

Planète de Stargate